Europejski Komisarz ds. Budżetu i Programowania Finansowego – członek Komisji Europejskiej. Obecnym komisarzem jest Günther Oettinger.

Europejscy Komisarze
Budżet Unii Europejskiej